|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Bali (officieel Wismilak International) van 2005 vond plaats van 12 tot en met 18 september 2005 op het Indonesische eiland Bali. Het was de elfde editie van het Wismilak-toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-buitenbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Svetlana Koeznetsova kon haar titel niet komen verdedigen als gevolg van een rugblessure.

Het eerste reekshoofd, Lindsay Davenport uit de Verenigde Staten, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als vierde geplaatste Italiaanse Francesca Schiavone in twee sets. Davenport wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Bali op haar naam te schrijven. Het was haar 49e WTA-titel, de vierde van 2005.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Titelhoudsters Anastasia Myskina en Ai Sugiyama hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het als eerste geplaatste duo Anna-Lena Grönefeld en Meghann Shaughnessy won de titel. In de finale versloegen zij het als vierde geplaatste Chinese koppel Yan Zi en Zheng Jie in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Duitse Grönefeld had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Amerikaanse Shaughnessy elf.

De Nederlandse Kim Kilsdonk speelde samen met Jekaterina Bytsjkova uit Rusland. Zij strandden in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Bali 2005
Bali